Онсі́-сюр-Еко́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на південь від Парижа, 27 км на південь від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 364 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 995,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Симон Лантара (1729—1778) — французький художник.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Онсі-сюр-Еколь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Онсі-сюр-Еколь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн